Krzyków ist der Name folgender Orte in Polen:

 Krzyków (Czernica), Ortsteil der Gemeinde Czernica, Woiwodschaft Niederschlesien
 Krzyków (Wilków), Ortsteil von Gmina Wilków (Powiat Namysłowski), Woiwodschaft Oppeln